Die Liste der Mannschaftskader der Skakligaen 2009/10 enthält alle Spieler, die in der dänischen Skakligaen 2009/10 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Der Jetsmark SK setzte in allen Wettkämpfen die gleichen 8 Spielern ein, der SK 1968 Århus ließ die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich 18. Insgesamt kamen 123 Spieler zum Einsatz, von denen 43 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielte Jonny Hector (SK Nordkalotten) mit 9 Punkten aus 9 Partien, am nächsten kam ihm Jakob Vang Glud (Jetsmark SK) mit 7,5 Punkten aus 9 Partien. Je 7 Punkten aus 9 Partien erreichten Carsten Høi (Brønshøj SF), Mads Boe (Århus SK/Skolerne) und Jakob Rathlev (Jetsmark SK). Neben Hector erreichten mit Kim Pilgaard, Steen Petersen (beide Brønshøj SF), Thomas Christensen, Niels Danstrup (beide SK 1968 Århus) und Eddie Grosbøl-Rais (Nørresundby SK) weitere fünf Spieler 100 %, von denen Pilgaard viermal eingesetzt wurde, Christensen, Grosbøl-Rais und Petersen je zweimal, Danstrup einmal.

Älteste Spieler der Saison waren die 1942 geborenen Bjørn Brinck-Claussen (Brønshøj SF) und Jørgen Nielsen (Aalsborg SF), jüngster Spieler der beim Århus SK/Skolerne spielende Bjørn Møller Ochsner (* 1994).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2009); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2009), ist diese eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2009; DEN = Dänemark, FAI = Färöer, ITA = Italien, LTU = Litauen, MLT = Malta, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Århus Skakklub/Skolerne

Skakklubben K41

Brønshøj Skakforening

Jetsmark Skakklub

Skakklubben Nordkalotten

Skakklubben Sydøstfyn

SK 1968 Århus

Nørresundby Skakklub

Næstved Skakklub

Aalborg Skakforening

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Wikipedia:Liste
Skakligaen
Schach 2009
Schach 2010